Pruszków – miasto w woj. mazowieckim, w pow. pruszkowskim
 Pruszków (stacja kolejowa)
 Pruszków WKD
 ZNTK Pruszków
 Elektrownia Pruszków
 Zakłady Porcelitu Stołowego „Pruszków”
 Dulag 121 Pruszków
 Hufiec ZHP Pruszków

Miejscowości w Polsce: 
 Pruszków – wieś w woj. lubuskim, w pow. żagańskim, w gminie Żagań 
 Pruszków – wieś w woj. łódzkim, w pow. łaskim, w gminie Sędziejowice 
 Pruszków – wieś w woj. łódzkim, w pow. skierniewickim, w gminie Skierniewice 
 Pruszków – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. kaliskim, w gminie Blizanów 

Administracja
 Pruszków – gmina miejska, powiat pruszkowski, woj. mazowieckie
 Pruszków – dawna gmina wiejska, powiat warszawski, gubernia warszawska
 Pruszków – dawna gmina wiejska, powiat łaski, woj. łódzkie
 Pruszków – dawna gromada

Inne:
 Elektrociepłownia Pruszków II

Zobacz też: Pruszkowo, Prószków